A Traça-dos-tapetes (Trichophaga tapetiella) é uma mariposa da família dos tineídeos, cosmopolita. A lagarta desta espécie de mariposa não constrói casulo e se nutre com as fibras do tapete cavando galerias.

Referências 

Mariposas